Ірина-Камелія Бегу була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Марія Тереса Торро Флор.
Бояна Йовановські виграла титул, у фіналі перемігши Ольгу Говорцову з рахунком 4–6, 7–5, 7–6(7–3).

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Tashkent Open, одиночний розряд
Tashkent Open 2013